Кузнецкий район:

 Кузнецкий район — Пензенская область
 Кузнецкий район — район Новокузнецка
 Кузнецкий район — название Новокузнецкого района до 1963 года, Кемеровская область
 Кузнецкий район — название Конаковского района в 1929—1930 годах, Тверская область
 Кузнецкий район — район Челябинской области в 1945—1948 годах